Вільо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на південний захід від Парижа, 45 км на північний захід від Орлеана, 26 км на південь від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 68 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 183,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільо на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільо на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар